

Personen
 Nelson Piquet Souto Maior (* 1952) - voormalig Formule 1-wereldkampioen
 Nelson Angelo Piquet (* 1985) - zoon van Nelson Piquet Souto Maior, NASCAR coureur

Overig
 Autódromo Internacional Nelson Piquet - een autorace-circuit in Rio de Janeiro, Brazilië (ook bekend als Jacarepaguá)